Declarația de la Mainau este denumirea generică utilizată pentru cele două apeluri socio-politice ale laureaților Nobel care au participat la reuniunile de o săptămână a laureaților Nobel la Lindau, întâlnire anuală cu tineri oameni de știință din orașul german Lindau. Numele denotă faptul că aceste declarații au fost prezentate pe insula Mainau din Lacul Constanța, locul tradițional de desfășurare al întâlnirii din ultima zi a reuniunii.

Declarația de la Mainau 1955 
Prima declarație de la Mainau a fost un apel împotriva utilizării armelor nucleare. Inițiată și redactată de oamenii de știință germani Otto Hahn și Max Born, a fost distribuită la cea de-a cincea întâlnire a laureaților Nobel la Lindau (11-15 iulie 1955) și prezentată pe Insula Mainau la 15 iulie 1955. Declarația a fost semnată inițial de 18 laureați Nobel. În decurs de un an, numărul semnatarilor s-a ridicat la 52 de laureați Nobel.

Text complet

Semnatari 
Primii 18 semnatari au fost: 

 Kurt Alder 
 Max Born 
 Adolf Butenandt 
 Arthur H. Compton 
 Gerhard Domagk 
 Hans von Euler-Chelpin 
 Otto Hahn 
 Werner Heisenberg 
 George Hevesy 
 Richard Kuhn 
 Fritz Lipmann 
 Hermann Joseph Muller 
 Paul Hermann Müller 
 Leopold Ruzicka 
 Frederick Soddy 
 Wendell M. Stanley 
 Hermann Staudinger 
 Hideki Yukawa

Declarația Mainau 2015 privind schimbările climatice 
Declarația de la Mainau 2015 privind schimbările climatice a fost prezentată pe insula Mainau, Germania, cu ocazia ultimei zile a celei de-a 65-a reuniuni a laureaților premiilor Nobel la Lindau, vineri, 3 iulie 2015. Este un avertisment urgent asupra consecințelor schimbărilor climatice și a fost semnat inițial de 36 de laureați Nobel. În lunile următoare, 35 de laureați suplimentari s-au alăturat grupului de susținători ai declarației. Începând din februarie 2016, un număr de 76 laureați Nobel susțin Declarația de la Mainau 2015. 

Textul declarației prevede că, deși trebuie analizate mai multe date și trebuie efectuate cercetări suplimentare, raportul climatic al IPCC reprezintă în continuare cea mai fiabilă evaluare științifică asupra schimbărilor climatice antropice și că – prin urmare – ar trebui să fie utilizat ca fundament la care factorii de decizie ar trebui să discute acțiuni pentru a se opune amenințării globale a schimbărilor climatice.

Text complet

Semnatari și susținători 
Până în prezent, următorii laureați Nobel au semnat Declarația de la Mainau din 2015 sau și-au exprimat sprijinul complet după prezentarea sa: 36 de laureați Nobel (coloana din stânga) au semnat declarația la 3 iulie 2015, în ultima zi a celei de-a 65-a reuniuni a laureaților Nobel la Lindau; 40 au convenit ulterior ca numele lor să fie listate ca semnatari.

Note

Legături externe 
 Declarația de la Mainau: website oficial 
 Video cu laureatul Nobel Brian Schmidt care prezintă Declarația de la Mainau 2015 

Declarații
Mișcări antinucleare
Evenimente științifice
1955
2015